Pope megye (Arkansas)
 Pope megye (Illinois)
 Pope megye (Minnesota)